Gălbinași ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Gălbinași (Buzău), Gemeinde im Kreis Buzău
 Gălbinași (Călărași), Gemeinde im Kreis Călărași